Basílica Nossa Senhora da Conceição da Praia — Salvador da Bahia, Brasil
Basílica Santuário de Nossa Senhora da Conceição do Bom Sucesso (Caconde) — estado de São Paulo, Brasil
Basílica do Santuário Nacional da Imaculada Conceição — Washington, D.C., Estados Unidos

Desambiguações de templos